Hosby ist der Name 

eines Dorfes in Dänemark:

 in Hedensted Kommune in Jütland, siehe Hosby (As Sogn)

eines Dorfes in Estland

 in der Landgemeinde Lääne-Nigula, siehe Hosby (Lääne-Nigula)
 in der Landgemeinde Vormsi, siehe Hosby (Vormsi)